Nikita Andreïevitch Totchitski - en russe  et en anglais :  - (né le  à Leningrad en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Son père Andreï est un dirigeant de hockey sur glace. Il a travaillé comme manageur du SKA Saint-Pétersbourg, le club formateur de Nikita. En 2008, il débute avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau national. En 2011, il passe professionnel avec le Vitiaz Tchekhov dans la KHL. Le , il est échangé à l'Atlant Mytichtchi en retour de Pavel Tchernov.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Ouest (capitaine).

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : nommé recrue du mois d'octobre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg 2 || Pervaïa Liga || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2009-2010 || SKA-1946 || MHL || 58|| 12|| 39|| 51|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || SKA-1946 || MHL || 52|| 19|| 56|| 75|| 54|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Vitiaz Tchekhov || KHL || 50|| 7|| 12|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rousskie Vitiazi || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 46|| 3|| 6|| 9|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Atlanty || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2013-2014 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA-Neva || VHL || 35 || 6 || 12 || 18 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2|2016-2017|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sotchi || KHL ||17 || 0 || 3 || 3 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Sotchi || KHL || 33|| 0|| 3|| 3|| 6|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || HK Sotchi || KHL || 48|| 5|| 5|| 10|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || HK Sotchi || KHL ||56 || 10 || 11 || 21 || 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Sotchi || KHL || 60 || 7|| 26|| 33|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Sotchi || KHL || 25|| 8|| 5|| 13|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HK Sotchi || KHL || 50|| 2|| 13|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en août 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Naissance à Léningrad
Naissance en RSFS de Russie